Los términos Gt o GT puede hacer referencia a:

Automóviles 

GT, gran turismo, tipo de automóvil deportivo y acrónimo usado en varios modelos de automóviles.
Ford GT, automóvil superdeportivo construido por Ford Motor Company.
Opel GT, automóvil deportivo producido por el fabricante alemán Opel.

Lugares 

Instituto Tecnológico de Georgia, universidad pública.
Georgetown, capital y mayor ciudad de Guyana.

Compañías 

Göteborgs-Tidningen, periódico de 1902.
Grant Thornton LLP, abarca las organizaciones de los Estados Unidos de Grant Thornton International.

Otros 

'Dragon Ball GT, serie anime.
Gigatonelada, unidad de medida de masa.

Siglas